Дивізія А 1932-33 — 21-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вперше здобула Ріпенсія (Тімішоара).

Команди

Група 1

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Група 2 

Позначення:

Результати

Фінал 

|}

Плей-оф

1 раунд 

|}

2 раунд 

|}

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на rsssf  

1932-33
Румунія
Румунія
1932 у румунському спорті
1933 у румунському спорті